Montmaur (Altos-Alpes)
 Montmaur (Aude)

Desambiguações de topônimos